Quatre Bras, Quatre-Bras of Quatrebras (letterlijk: vier armen) is een Frans woord voor kruispunt.

Nederland
Quatre Bras (Baarn) - een villa in Baarn
Quatrebras (Friesland) - een buurtschap in Tietjerksteradeel, het kruispunt van de (oude) weg Groningen - Leeuwarden met de oude weg Bergum - Dokkum
Quatrebras (tijdschrift), een Fries literair tijdschrift
Quatrebras (Groningen) - een buurtschap ten noorden van Uithuizen
Quatre Bras (Lochem) - een buurtschap tussen Eefde en Gorssel in Gelderland
Het Wapen van Noordbroek, ofwel Quatre Bras - een voormalig logement in Noordbroek

België
 Quatre Bras (Genepiën) - het kruispunt van de wegen Nijvel-Namen en Charleroi-Brussel waar de slag bij Quatre-Bras plaatsvond
Slag bij Quatre-Bras - veldslag op 16 juni 1815 
Vierarmenkruispunt (Frans: Quatre-Bras) - het kruispunt van de Brusselse Ring (Vierarmentunnel) en de Tervurenlaan in Vlaams-Brabant (Tervuren) 
 Quatre Bras (Achel) - de kruising tussen de wegen Hamont-Neerpelt en Achel-Sint-Huibrechts-Lille (de oude weg op Luik), tussen Achel en Sint-Huibrechts-Lille